Сьомий канал — республіканський інформаційно-розважальний телеканал Казахстану. 
7 канал (Харків) — регіональна телекомпанія, що веде мовлення в Харківській області.
7 канал (Одеса) — регіональна телекомпанія, що веде мовлення в Одеській області. 
Аруц Шева (Сьомий канал) — ізраїльська радіостанція.